Модел се може односити на:

 Концептулани модел
 Физички модел
 Математички модел
 3Д модел
 Медицински модел
 Модел (особа)